

Niemcy 
 Gülzow – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Mecklenburgische Seenplatte
 Gülzow – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Herzogtum Lauenburg

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Golczewo

Zobacz też 
 Gülzow-Prüzen